Soutěž v obřím slalomu mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala v pátek 15. února jako čtvrtý mužský a celkově devátý závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin a druhá část odstartovala ve 13.30 hodin místního času. Hlavního závodu se zúčastnilo 99 závodníků z 55 zemí. Ve čtvrtek 14. února proběhla kvalifikace, do níž nastoupilo 132 lyžařů z 53 států.

Titul mistra světa vyhrál Američan Ted Ligety. Stal se tak pátým lyžařem v historii, který dokázal získat tři či více zlatých medailí z jediného světového šampionátu. Naposledy před ním se tento výkon podařil 45 let nazpět, když si čtyři zlaté kovy z Mistrovství světa 1968 odvezl Jean-Claude Killy. Ligety si také jako první lyžař historie z jediného světového šampionátu připsal tituly v Super–G, obřím slalomu a kombinačním závodu.

Stříbrnou medaili vybojoval Rakušan Marcel Hirscher a pro bronzový kov si dojel italský lyžař Manfred Mölgg.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013